Coopers ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Coopers (Georgia), gemeindefreies Gebiet im Baldwin County, Georgia
 Coopers (Louisiana), gemeindefreies Gebiet im Vernon Parish, Louisiana
 Coopers (West Virginia), Stadtviertel (Neighbourhood) im Bramwell und Mercer County, West Virginia

Siehe auch:
 Cooper